Tornberg är ett svenskt efternamn som kan syfta på följande personer:

 Carl Johan Tornberg, svensk orientalist
 Claes Tornberg
 Egmont Tornberg
 Fredrik Wilhelm Tornberg, svensk urmakare
 Johan Tornberg
 Johannes Tornberg
 Nils Tornberg
 Stefan Tornberg
 Anders Nicolai Tornensis
 Sven Tornberg (1864-1928), folkskollärare samt grundare av Skrivrit